Hiashatar es una variante medieval del ajedrez mongol. El juego se juega sobre un tablero de 10 × 10 casilleros. Las piezas son las mismas que las del ajedrez con excepción de una pieza adicional llamada "guardaespaldas". El juego es menos popular que el ajedrez tradicional o en el Shatar.

Piezas 

 Rey (noyon) - se desplaza igual que el Rey en el ajedrez

 Dama (bers) - se desplaza igual que la Dama en el ajedrez

 Guardaespaldas (hia) - se desplaza igual que la Dama, pero solo puede desplazarse uno o dos casilleros. Posee un poder especial; toda pieza que se desplaza debe detenerse si su trayectoria hace que se mueva por una casilla de todas las que rodean al guardaespaldas.  Toda pieza que se encuentre en una de las casillas que rodean al guardaespaldas solo puede desplazarse una casilla por turno. La única pieza inmune a este poder es el Caballo.

 Torre (tereg) - se desplaza igual que la torre en el ajedrez

 Caballo (mori) - se desplaza igual que el caballo en el ajedrez

 Alfil (teme) - se desplaza igual que el alfil en el ajedrez

 Peón (fu) - se desplaza igual que el peón en el ajedrez excepto que puede realizar un salto inicial triple.

Otras reglas 
 No existe enroque

 Los peones solo pueden coronarse reinas

Referencias 
 N. Okano, Sekai-no meina shogi (World's chess games), p.40-46, chapter V. 1999.

Cultura de Mongolia
Juegos relacionados con el chaturanga